Cristian Zaccardo – calciatore italiano
 Gerardo Zaccardo – militare italiano